Dolezal bzw. Doležal ist der Familienname folgender Personen:

 Bohumil Doležal, tschechoslowakischer Skispringer

 Eduard Dolezal (1862–1955), österreichischer Geodät
 Erich Dolezal (1902–1990), österreichischer Schriftsteller und Astronom
 Gustav Dolezal, Geburtsname von Gustav Maran (1854–1917), österreichischer Schauspieler
 Heinrich Dolezal, österreichischer Fußballspieler
 Herta Dolezal, siehe Hertha Martin
 Jan Doležal (* 1993), kroatischer Fußballspieler
 Jan Theoderich Doležal (1847–1901), böhmischer Forstmann, Pädagoge und Autor

 Josef Doležal (1920–1999), tschechischer Leichtathlet

 Mikuláš Doležal (1889–1941), tschechoslowakischer General und Widerstandskämpfer
 Miroslav Doležal (1919–2009), tschechoslowakischer Schauspieler
 Rachel Dolezal (* 1977), amerikanische Bürgerrechtsaktivistin und Kulturwissenschaftlerin
 Richard Doležal (1921–2005), deutscher Verfahrens- und Kraftwerkstechniker
 Rudi Dolezal (* 1958), österreichischer Filmproduzent und Regisseur
 Zdeněk Doležal (* 1931), tschechischer Eiskunstläufer

Dolezal steht für:
 (5884) Dolezal, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Doleschal
 Doleschall